

Miasta i miejscowości 
 La Mesa – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Diego
 La Mesa – census-designated place w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Doña Ana
 La Mesa – miasto i gmina w Kolumbii, w departamencie Cundinamarca, w prowincji Tequendama
 La Mesa – miasto w Panamie w prowincji Veraguas
 La Mesa – jednostka administracyjna (delegación municipial) w Meksyku w stanie Kalifornia Dolna w gminie Tijuana

Inne znaczenia 

 La Mesa - szczyt w Andach (6200 m n.p.m.)
 La Mesa Dam – rezerwat przyrody na Filipinach, w Regionie Stołecznym w Quezon City
 Więzienie La Mesa – więzienie dla miasta Tijuana, mieszczące się w La Mesa, w 2008 miejsce krwawych zamieszek, w których zginęło 19 osób

Zobacz też 
 Mesa – strona ujednoznaczniająca
 Las Mesas

Przypisy